Reichler ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Reichler (* 1963), deutsche Fußballspielerin
 Joseph Lawrence Reichler (1915–1988), amerikanischer Sportjournalist